Piłka ręczna na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbyła się w dniach 26 czerwca – 5 lipca w dwóch obiektach sportowych: Palasport Giovanni Paolo II (turniej mężczyzn) i Pala Santa Filomena (turniej kobiet).

Turniej mężczyzn

Drużyny 
  Albania
  Algieria
  Bośnia i Hercegowina
  Francja
  Grecja
  Włochy
  Serbia
  Tunezja
  Turcja

Grupa A

Grupa B

Mecze o klasyfikację końcową

Runda medalowa

Zestawienie końcowe drużyn

Turniej kobiet

Drużyny 
  Chorwacja
  Francja
  Grecja
  Włochy
  Czarnogóra
  Serbia
  Słowenia
  Hiszpania
  Turcja

Grupa A

Grupa B

Mecze o klasyfikację końcową

Runda medalowa

Zestawienie końcowe drużyn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  [dostęp: 2016-09-08].

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
2009 w piłce ręcznej